Орден Святого Николая

 Орден Святого Николая — государственная награда Грузии (с 2009 года).
 Орден святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского — орден Русской православной церкви (с 2012 года).
 Орден Святителя Николая Чудотворца (1920) — высшая награда в Русской армии генерала П. Н. Врангеля в период гражданской войны в России.
 Орден Святителя Николая Чудотворца (династический) — династический орден дома Романовых (Кирилловичей) в эмиграции (с 1929 года).
 Орден Святителя Николая Чудотворца (Донецкая Народная Республика) — награда Донецкой Народной Республики.
 Орден Николая Чудотворца — награда украинского Фонда международных премий.